Barry Nelson, nato Robert Haakon Nielsen (1917-2007), attore statunitense
 Barry G. Nelson (n. 1949), cestista statunitense